Marisielva puede referirse a:

 el nombre común de la planta Lonicera implexa; o 
 el nombre común de la planta Salvia lavandulifolia.